Mostert ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Mostert (* 1990), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Heinz Mostert (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Henk Mostert (1925–2002), niederländischer Schachfunktionär, Präsident des Weltfernschachbundes ICCF
 Joseph Mostert (1912–1967), belgischer Mittelstreckenläufer
 Raheem Mostert (* 1992), US-amerikanischer Footballspieler
 Walter Mostert (1936–1995), deutscher Theologe

Mostert steht für das Gewürz, siehe Senf

Siehe auch:
 Moster